1. Klasse 1941/42 steht für:
 1. Klasse Danzig-Westpreußen 1941/42
 1. Klasse Dresden 1941/42
 1. Klasse Halle-Merseburg 1941/42
 1. Klasse Leipzig 1941/42
 1. Klasse Magdeburg-Anhalt 1941/42
 1. Klasse Oberschlesien 1941/42
 1. Klasse Ostpreußen 1941/42
 1. Klasse Niederschlesien 1941/42
 1. Klasse Pommern 1941/42
 1. Klasse Thüringen 1941/42